{| class="infobox" style="width: 25em; text-align: left; font-size: 90%; vertical-align: middle;"
|+ <span style="font-size: 9pt">Награды и номинации Дэвида Линча</span>
|-
| colspan="3" style="text-align:center;" |
Линч на 42-й прайм-таймовой премии «Эмми»
|-
| colspan=3 |

|- style="background:#d9e8ff;"
| style="text-align:center;" colspan="3"|Общая численность наград и номинаций|-
|
|
|
|-
| colspan=3 |

|- style="background:#d9e8ff;"
| style="text-align:center;" colspan="3"|Общая численность премий|-
|
| colspan="2" 
|- style="background:#d9e8ff;"
| colspan="3" style="font-size: smaller; text-align: center;" | Примечания
|}Дэвид Линч''' — американский кинематографист, художник, , визуальный артист, деятель искусства, музыкант и актёр. Известный сюрреалистическими фильмами, он разработал свой собственный уникальный кинематографический стиль, прозванный , и отмеченный «образам из сновидений» и «тщательным звуковым дизайном». Сюрреалистические и зачастую насильственные элементы его фильмов завоевали репутацию фильмам Линча, что они «тревожат, оскорбляют или озадачивают» зрителей.

Творчество Линча охватывает проекты как в кино, так и на телевидении. Его фильмография включает в себя фильмы «Человек-слон», «Синий бархат», «Дикие сердцем», «Простая история», и «Малхолланд Драйв» 2001 года, один из самых критически и коммерчески успешных фильмов Линча. Кроме того, первый сезон телевизионного дебюта режиссёра, сериал «Твин Пикс», был представлен в пяти номинациях премии «Эмми».

В течение карьеры Линч получил множество наград и номинаций. Среди них числятся четыре номинации на премию «Оскар» за лучшую режиссуру и лучший адаптированный сценарий, две награды премии «Сезар» за лучший иностранный фильм. Также является обладателем «Золотой пальмовой ветви» — главной награды Каннского кинофестиваля — и «Золотого льва» за жизненные достижения на Венецианском кинофестивале. Правительство Франции наградило Линча орденом Почётного легиона, являющимся высшим знаком отличия в стране, удостоив режиссёра звания кавалера в 2002 году, и после, звания офицера в 2007 году; Линч также был награждён ключом от города Быдгощ, Польша.

Кино

Телевидение

Примечания 

Литература

Ссылки 
 

Дэвид Линч
Дэвид Линч